Zdzar
 Przełęcz Zdżar